Jernklorid har flere betydninger:

Jern(II)klorid – kloridet af jern i oxidationstrin +2

Jern(III)klorid – kloridet af jern i oxidationstrin +3